Каприз — примха, забаганка.
 Каприз — архітектурна споруда.